George Galloway (polític) (1954), polític escocès.
 George Gibson Galloway (1803–1867), jugador de criquet anglès.
 George Norton Galloway (1841/42–1904), militar estatunidenc, receptor de la Medalla d'Honor.
 George William Galloway (1949), empresari estatunidenc, productor de paracaigudes.